Охолощённое орýжие (также встречаются названия деактивированное, вы́холощенное и демилитаризóванное) — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно. Такое оружие изготавливается либо специально (например, по образцу вымышленного оружия из видеоигр) или переделывается из боевого оружия (такая процедура называется охолощéнием).

Ответственность за незаконный оборот охолощённого оружия наступает при условии, что виновный намеревался привести его в пригодное к использованию в качестве оружия состояние.

Охолощённое оружие часто применяется для проведения театрализованных представлений и киносъёмок.

История 
19 марта 1939 года правительство Франции приняло новый закон о оружии, где в отдельную категорию (7e catégorie: armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions) были выделены "оружие и боеприпасы, предназначенные для выставок" - макеты огнестрельного оружия (armes de salon) и макеты патронов, которые использовались для украшения помещений, на киностудиях и в театральных постановках.

В первой половине 1950х годов в связи с увеличением съемок художественных кинофильмов в жанре "вестерн" в США увеличился спрос на оружие XIX века, которое можно было использовать в качестве реквизита. Однако стрельба из револьверов 1860-х-1880-х гг. (рассчитанных на использование патронов с дымным порохом) патронами, снаряженными порохом 1940-х-1950-х гг. была небезопасной и могла привести к поломке оружия. В результате, к 1955 году для киносъёмок частными фирмами США было освоено мелкосерийное производство точных копий револьверов второй половины XIX века из современных оружейных сталей под распространённые в США патроны (.45 ACP, .22 LR и др.). Такое оружие могло стрелять и боевыми, и холостыми патронами. 

В начале 1960-х годов малосерийное производство точных копий исторического и современного огнестрельного оружия (стрелявшего только холостыми патронами) для театров и киностудий было освоено в Италии фирмой "Esplovit". В середине 1960-х годов кинофильмы и спектакли увеличили спрос на старинное оружие, однако использование исторического оружия в качестве реквизита было связано со значительными расходами либо затруднениями. В результате, оружейные фирмы Франции освоили выпуск копий и реплик исторического холодного и огнестрельного оружия. Наиболее востребованными оказались кремнёвые пистолеты и мушкеты, а также американские револьверы «Кольт» и винтовки «винчестер» 1860-х годов, выстрелить из которых было возможно только холостыми патронами. Для стрельбы из такого оружия использовались холостые патроны .22 калибра.

Статус в Российской Федерации

Законодательный статус 
С вступлением в силу 10.07.2012 Федерального закона № 113-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оружии“», охолощённое оружие относится к группе «списанное оружие»:
1) …
списанное оружие — огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами, в том числе, метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощённое оружие) или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие);
Согласно пунктам 5,6 данного закона списанное оружие не относится к огнестрельному оружию, а его детали — к основным частям (ОЧ) огнестрельного оружия, и могут свободно приобретаться без лицензии любым гражданином Российской Федерации, достигшим совершеннолетия:
5) …
«Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации не подлежит лицензированию в случае … приобретения списанного оружия и охолощённых патронов.»

6) часть четвертую статьи 13 … после слов «Граждане Российской Федерации» дополнить словами ", достигшие возраста 18 лет, "Согласно п.6, ст.3 данного закона списанное оружие относится к гражданскому оружию используемому в культурных и образовательных целях:Гражданское оружие подразделяется на:

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях:

…

списанное оружие.

Производство охолощенного оружия 
На данный момент охолощённое оружие в Российской Федерации представлено, в основном, кустарными переделками из массогабаритных макетов и импортными (в основном, украинскими) моделями. Одним из первых предприятий, начавших массовое производство охолощённого оружия, стал ООО «Молот армз». Однако, существует мнение, что данные макеты не вполне соответствуют своему назначению «использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности», поскольку содержат весьма серьёзные модификации оригинальной конструкции оружия с целью предотвращения обратной конверсии его в боевое.

Кроме того, данное оружие производится путём деактивации (внесению в его основные и составные части необратимых изменений, препятствующих производству выстрела (использованию боеприпаса), а также использованию основных частей в другом огнестрельном оружии) огнестрельного оружия.

Режим автоматического огня присутствует.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Охолощенное оружие военных и послевоенных лет 

Огнестрельное оружие
Безопасность